

Arte 
 Silhouette – nelle arti visive, immagine che rende solo i contorni del soggetto
 Silhouette – tecnica di decorazione vascolare tipica dello stile geometrico

Automobili 
 Silhouette – tipo di automobile da competizione
 Lamborghini Silhouette – automobile sportiva prodotta dalla Lamborghini dal 1976 al 1979
 Oldsmobile Silhouette – modello di autovettura monovolume prodotta dalla Oldsmobile dal 1990 al 2004

Cinema 
 Film di silhouette – opera cinematografica realizzata con uno speciale tipo di trucco, simile al cartone animato

Fumetti 
 Silhoutte (Silhouette Chord) – personaggio di New Warriors, Marvel Comics
 Silhouette (Ursula Zandt) – personaggio di Watchmen, DC Comics

Musica 
 Silhouette – album di Paul Bradley (Mal) del 1981
 Silhouette Music - Etichetta statunitense con sede a Brooklyn, Nuova York. Len Leonards era il presidente dell'etichetta (e possibile fondatore).
 Silhouette – album di Kenny G del 1988
 Silhouette – modello di chitarra prodotto dalla Music Man
 Silhouette – singolo degli Owl City del 2012
 Silhouette – singolo di Dj Dart Rayne & Yura Moonlight del 2013
 Silhouette – singolo dei KANA-BOON

Altro 
 Étienne de Silhouette – ministro delle finanze di Luigi XIV di Francia
 Silhouette – isola dell'arcipelago delle Seychelles
 Silhouette metallica – tipo di bersaglio nel tiro a segno

Pagine correlate 
 Silhouettes